Sadijew, Sagdijew – nazwisko tureckie arabskiego pochodzenia.
 Samariddin Sadijew – radziecki aktor
 Szuhrat Sadijew – tadżycki historyk
 Shuhrat Saʼdiyev – uzbecki zapaśnik